Amphoe Bang Bua Thong (Thais alfabet: บางบัวทอง) is een district van de provincie Nonthaburi in Thailand. Dit district is op zijn beurt weer onderverdeeld in 8 tambon (gemeenten), te weten:

Bang Bua Thong
Nonthaburi (provincie)